Hofschule steht für

 Hofschule in Hannover, 1787 als Realschule für die Kinder königlicher Bedienter mittleren Standes gegründet, siehe Hof-Söhne und Töchterschule
 Hofschule (Kassel)
 Hofschule Karls des Großen, siehe Ada-Gruppe
 Hofschule Karls des Kahlen, siehe Karolingische Buchmalerei#Die Hofschulen Karls des Kahlen und Kaiser Lothars
 Hofschule Lothars I., siehe Karolingische Buchmalerei#Die Hofschulen Karls des Kahlen und Kaiser Lothars